Oxnard (Kalifornia)
Oxnard (album), Anderson Paak 2018-as albuma